Коробьин (Коробьина) — русская фамилия.

Коробьин 
 Коробьин, Артемий (XIV век) — митрополичий боярин.
 Коробьин, Василий Гаврилович (ум. 1635) — русский государственный деятель, дипломат, городовой воевода.
 Коробьин, Григорий (XVIII век) — депутат от Козловского дворянства.
 Коробьин, Иван Гаврилович (XVII век) — русский дипломат, московский дворянин.
 Коробьин, Михаил Степанович (XVIII—XIX в.) — действительный статский советник, Киевский губернатор (1800—1803).

Коробьина 
 Коробьина, Ирина Михайловна (род. 1957) — российский исследователь архитектуры.

См. также 
 Коробьины

Примечания